

Geografia 
 Mellis – piccolo villaggio nel Suffolk

Persone 
 Louis Mellis – attore scozzese
 Jacob Mellis – calciatore inglese
 Margaret Mellis – artista britannica
 Werner Mellis – matematico tedesco